2 miejscowości w Polsce:
 Chobienia – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Rudna
 Chobienia – osada w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Jemielno
 Chobienia (stacja kolejowa) – w Chobieni w powiecie górowskim